Škoflje je ime več naselij v Sloveniji:

 Škoflje, občina Divača
 Škoflje, Ivančna Gorica, občina Ivančna Gorica

naselja v Sloveniji